BHV steht für:
 Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater
 Bovines Herpesvirus, ein Rinder befallendes Virus aus der Gruppe der Herpesviren
 Beinhalteversuch, ein klinischer Versuch in der Neurologie
 die Beihilfevorschriften für Beamte und Richter
 Wahlkreis Brüssel-Halle-Vilvoorde, ehemaliger Wahlkreis in Belgien
 Bremerhaven – Abkürzung für die Stadt Bremerhaven
 bhv, eine Fachbuchmarke der mitp Verlags GmbH & Co. KG
 Betriebshaftpflichtversicherung
 Bund “Heimat und Volksleben” e.V., Dachverband von Trachtenvereinen in Baden

Im Handball steht BHV für:
 Badischer Handball-Verband, Landesverband des Süddeutschen Handball-Verbandes
 Bayerischer Handball-Verband, Landesverband des Süddeutschen Handball-Verbandes
 Bremer Handballverband, Landesverband des Norddeutschen Handball-Verbandes

Im Hockey steht BHV für:
 Bayerischer Hockey-Verband, Landesverband des Deutschen Hockey-Bundes
 Berliner Hockey-Verband, Landesverband des Deutschen Hockey-Bundes
 Bremer Hockey-Verband, Landesverband des Deutschen Hockey-Bundes

BHV